El nombre de Iglesia del Sagrado Corazón (Corazón de Jesús o Corazón de María), puede referirse a alguno de los edificios cristianos, catalogados como iglesias, de una orden en honor al Sagrado Corazón.

Advocación 
 Sagrado Corazón de Jesús
 Sagrado Corazón de María

Iglesias

Iglesia del Sagrado Corazón - Padres Capuchinos, en la ciudad de Córdoba
 Iglesia del Inmaculado Corazón de María, en la ciudad de Buenos Aires
 Iglesia del Sagrado Corazón en la ciudad de Junín

Iglesia del Sagrado Corazón (Herz-Jesu-Kirche), en la ciudad de Graz

Iglesia del Sagrado Corazón, en Manama

Iglesia de los Sagrados Corazones, en Valparaíso
 Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en Gualleco
 Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en Puerto Varas

Iglesia del Sagrado Corazón, en Dalian

Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en la ciudad de Bogotá
 Iglesia del Corazón Inmaculado de María, en la ciudad de Florencia
 Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en la ciudad de Medellín

Parroquia del Sagrado del Corazón de Jesús y San Ignacio de Loyola, en la ciudad de La Habana

Iglesia del Sagrado Corazón, en la ciudad de Barcelona
 Iglesia del Sagrado Corazón, en la ciudad de Bilbao
 Iglesia del Sagrado Corazón, en la ciudad de Huelva
 Iglesia del Sagrado Corazón y Nuestra Señora de Lourdes, en la ciudad de Lieja
 Iglesia del Sagrado Corazón, en la ciudad de Málaga
 Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en la ciudad de Oviedo
 Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife
 Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en la ciudad de Sevilla
 Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en la ciudad de Tegueste (Tenerife)
 Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en la ciudad de Zaragoza
 Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en la ciudad de Gijón
 Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de la ciudad de Oviedo
 Iglesia del Sagrado Corazón, en la ciudad de Melilla

Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en Kamuning

Iglesia del Sagrado Corazón, en Kőszeg

Iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio, en Roma.

Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en Trancas
 Templo del Sagrado Corazón de Jesús Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en Durango
 Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en el municipio de Uriangato, estado de Guanajuato
 Templo del Sagrado Corazón de Jesús en Zacatelco, Tlaxcala

Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en Podgorica

Iglesia del Sagrado Corazón en The Bottom

Iglesia del Sagrado Corazón en Koror

Iglesia del Sagrado Corazón de María en Lima
 Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Lima
 Iglesia de los Sagrados Corazones de Jesús y María en Lima

Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Ermesinde

Iglesia del Sagrado Corazón en Jersey
 Iglesia del Sagrado Corazón en la isla de Santa Elena

Iglesia del Sagrado Corazón en Kírov
 Iglesia del Sagrado Corazón en Samara
 Iglesia del Sagrado Corazón en San Petersburgo

Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Tan Dinh

Iglesia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón en Montevideo

Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en Caracas
 Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en Maracaibo
 Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en Punto Fijo
 Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en Santa Apolonia
 Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en Valencia
 Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en Yumare

Otros edificios religiosos relevantes dedicados al Sagrado Corazón

Otros nombres (no necesariamente homónimos) 
 Iglesia de la Compañía, 
 Iglesia de los Jesuitas,